L'Équipe cycliste Phonak participait en 2005 au ProTour nouvellement créé.

Déroulement de la saison

Effectif 

|-
|Niki Aebersold||05.07.1972||||
|-
|Santiago Botero||27.10.1972||||T-Mobile
|-
|Aurélien Clerc||26.08.1979||||Quick Step-Davitamon
|-
|Martin Elmiger||23.09.1978||||
|-
|Santos González||17.12.1973||||
|-
|Bert Grabsch||19.06.1975||||
|-
|Fabrizio Guidi||13.04.1972||||CSC
|-
|José Ignacio Gutiérrez||01.12.1977||||
|-
|José Enrique Gutiérrez||18.06.1974||||
|-
|Robert Hunter||22.04.1977||||Rabobank
|-
|Nicolas Jalabert||13.04.1973||||
|-
|Floyd Landis||14.10.1975||||US Postal
|-
|Miguel Ángel Martín Perdiguero||14.10.1972||||Saunier Duval-Prodir
|-
|Alexandre Moos||22.12.1972||||
|-
|Uroš Murn||09.02.1975||||
|-
|Tomaž Nose||21.04.1982||||
|-
|Víctor Hugo Peña||10.07.1974||||US Postal
|-
|Óscar Pereiro||03.08.1977||||
|-
|Viktor Rapinski||17.06.1981||||Navigators
|-
|Grégory Rast||17.01.1980||||
|-
|Daniel Schnider||20.11.1973||||
|-
|Johann Tschopp||01.07.1982||||
|-
|Sascha Urweider||18.09.1980||||néo-pro
|-
|Tadej Valjavec||14.03.1977||||
|-
|Steve Zampieri||04.06.1977||||Vini Caldirola

Victoires 

|-
|29/01/2005 || International Grand Prix Doha ||  || 06 1.1 || Robert Hunter
|-
|13/02/2005 ||  du Tour méditerranéen|| || 05 2.1 || Robert Hunter
|-
|21/03/2005 ||  de la Semaine catalane|| || 03 2.HC || Uroš Murn
|-
|24/03/2005 ||  de la Semaine catalane|| || 03 2.HC || Robert Hunter
|-
|19/04/2005 ||  du Tour de Géorgie ||  || 05 2.1 || Robert Hunter
|-
|21/04/2005 ||  du Tour de Géorgie ||  || 05 2.1 || Floyd Landis
|-
|26/04/2005 || Prologue du Tour de Romandie|| || 01 PT ||Óscar Pereiro
|- 
|01/05/2005 ||  du Tour de Romandie|| || 01 PT ||Santiago Botero
|-
|01/05/2005 || Classement général du Tour de Romandie|| || 01 PT ||Santiago Botero
|- 
|17/05/2005 ||  du  Tour de Catalogne|| || 01 PT ||Équipe Phonak
|-
|05/06/2005 || Grand Prix du canton d'Argovie || || 04 1.HC || Alexandre Moos
|-
|08/06/2005 ||  du Critérium du Dauphiné libéré|| || 01 PT ||Santiago Botero
|-
|11/06/2005 ||  du Critérium du Dauphiné libéré|| || 01 PT ||Santiago Botero
|-
|26/06/2005 || Championnat de Suisse sur route ||  || 09 CN || Martin Elmiger
|-
|09/07/2005 ||  du Tour d'Autriche ||  || 05 2.1 || Fabrizio Guidi
|-
|19/07/2005 ||  du Tour de France|| || 01 PT ||Óscar Pereiro
|-
|13/08/2005 || Tour de la Hainleite || || 05 2.1 || Bert Grabsch
|}

Classements UCI ProTour

Individuel 

|-
|19 || style="text-align:left;" | Santiago Botero || 95
|-
|32 || style="text-align:left;" | Óscar Pereiro || 68
|-
|41 || style="text-align:left;" | Miguel Ángel Martín Perdiguero || 53
|-
|63 || style="text-align:left;" | Fabrizio Guidi || 35
|-
|68 || style="text-align:left;" | Tadej Valjavec || 35
|-
|76 || style="text-align:left;" | Floyd Landis || 30
|-
|90 || style="text-align:left;" | Martin Elmiger || 23
|-
|97 || style="text-align:left;" | Alexandre Moos || 20
|-
|117 || style="text-align:left;" | Aurélien Clerc || 12
|-
|148 || style="text-align:left;" | Uroš Murn || 3
|-
|166 || style="text-align:left;" | Bert Grabsch || 1
|-
|183 || style="text-align:left;" | Santos González || 1
|}

Équipe 
L'équipe Phonak Hearing Systems a terminé à la  avec 353 points.

Liens externes 
  Site officiel
  

Phonak
Phonak